SSA har olika betydelser:

 Svenska Sockerfabriks AB
 Sveriges Sändareamatörer
 SSA %28static single assignment form%29
 Swedish Surfing Association
 Stockholms stadsarkiv
 Samverkan skola - arbetsliv
 Social Security Administration
 Shared services agreement, se Shared services
 Subsahariska Afrika
 IATA-kod för flygplatsen Aeroporto Internacional de Salvador i Salvador, Brasilien
 Swedish Shipowners Association
 Segelsällskapet Aros